Андре́й Некра́сов: Некрасов, Андрей Акимович (1909—1993) — Герой Советского Союза.
 Некрасов, Андрей Львович (род. 1958) — русский сценарист и кинорежиссёр.
 Некрасов, Андрей Сергеевич (1907—1987) — советский моряк и писатель, автор повести «Приключения капитана Врунгеля».